McGhee peut désigner :
 Aaron McGhee (1979-), joueur de basket-ball américain ;
 Bartholomew McGhee (1899-1979), footballeur international américain ;
 Brownie McGhee, (1915-1996), chanteur et guitariste de blues américain ;
 Carla McGhee (1968-), joueuse de basket-ball américaine ;
 Doc McGhee, manager de musique américain ;
 Gary McGhee (1988-), joueur de basket-ball américain ;
 Howard McGhee (1918-1987), trompettiste de jazz américain ;
 Mark McGhee (1957-), joueur et entraîneur de football écossais ;
 Stick McGhee (1917-1961), chanteur et guitariste de blues américain ;
 Thalamus McGhee (1975-), joueur de basket-ball américain ;